Dalibor Volaš (Koper, 27 februari 1987) is een Sloveens voetballer die als aanvaller speelt.

Carrière 
Dalibor Volaš speelde in Slovenië voor FC Koper, NK Bonifika, NK Maribor en Nafta Lendava. Hij vertrok in 2011 naar het Moldavische FC Sheriff Tiraspol, wat hem verhuurde aan NK Maribor. Hij vertrok naar Mordovia Saransk, waar hij weinig speelde. Hierna vertrok hij naar het Hongaarse Debreceni VSC, om daarna voor de derde keer terug te keren bij Maribor. Na korte periodes bij het Maleisische Pahang FC, het Albanese Partizan Tirana en het Sloveense NK Celje, tekende hij in de zomer van 2017 bij Sparta Rotterdam. Op 23 november 2017 werd zijn contract ontbonden. In februari 2018 vervolgde hij zijn loopbaan in Polen bij GKS Katowice. In september 2018 ging hij voor NK Krško spelen.

In 2012 werd Volaš geselecteerd voor het Sloveens voetbalelftal, maar speelde geen interland.

Statistieken

Erelijst
1. slovenska nogometna liga: 2008/09, 2011/12, 2014/15
Sloveense voetbalbeker: 2005/06, 2011/12

Zie ook 

 Lijst van spelers van FC Koper 
 Lijst van spelers van NK Celje
 Lijst van spelers van NK Maribor
 Lijst van spelers van Sparta Rotterdam

Sloveens voetballer